Plakinidae är en familj av svampdjur. Plakinidae ingår i ordningen Homosclerophorida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Plakinidae 76 arter. 

Plakinidae och Oscarellidae är de enda familjerna i ordningen Homosclerophorida. Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Plakinidae